Krupske (ukrainisch ; russisch /) ist ein Ortsname in der Ukraine.

Der Ortsname basiert auf dem Familiennamen der Ehefrau Lenins, Nadeschda Krupskaja.

 Krupske (Nowomyrhorod), Dorf im Rajon Nowomyrhorod in der Oblast Kirowohrad
 Krupske (Malyn), Dorf im Rajon Malyn in der Oblast Schytomyr
 Krupske (Stryj), Dorf im Rajon Stryj in der Oblast Lwiw
 Krupske (Konotop), Dorf im Rajon Konotop in der Oblast Sumy
 Krupske (Solotonoscha), Dorf im Rajon Solotonoscha in der Oblast Tscherkassy

 ehemaliger Name eines Dorfes im Rajon Kropywnyzkyj in der Oblast Kirowohrad, siehe  Karliwka (Kropywnyzkyj)